В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1204 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1204 году

Январь 
 1 января — Хакон III — король Норвегии (1202—1204)
 15 января — Джеральд Фиц-Морис — первый лорд Оффали, основатель ветви Фицджеральдов из Килдэйра, баронов (с 1316 года графов) Килдэйра, с 1766 года герцогов Лейнстер.
 28 января — Исаак II Ангел — византийский император (1185—1195, 1202—1204), основатель династии Ангелов

Февраль 
 8 февраля 
 Алексей IV Ангел — византийский император (1203—1204), свергнут с престола и убит.
 Николай Канава — византийский император, убит (1204)
 15 февраля — Синджон — правитель Корё (1197—1204)

Март 
 31 марта — Алиенора Аквитанская — герцогиня Аквитании (1137—1204) (передала Аквитанию Англии), графиня Пуатье (1137—1152), королева-консорт Франции (1137—1152), как жена Людовика VII, королева-консорт Англии (1154—1189), как жена Генриха II Плантагенета, участница третьего крестового похода, «бабушка средневековой Европы».

Май 
 7 мая или 9 мая —  — пфальцграфиня-консорт Рейнская (1195—1204), жена Генриха V
 Одо II де Шамплит — один из лидеров четвёртого крестового похода

Август 
 9 августа — Мария Шампанская, графиня-консорт Фландрии (1194—1204), первая императрица-консорт Латинской империи (1204), жена Балдуина I Фландрского
 12 августа — Гутторм I Сигурдссон — король Норвегии (1204)
 14 августа — Минамото-но Ёрииэ — второй сёгун Камакурского сёгуната (1202—1203) и старший сын Минамото-но Ёритомо, основателя Камакурского сёгуната, убит
 Бертольд IV — герцог Меранский (1188?—1204), граф Андекса (1180—1204), маркграф Истрии (1188—1204), участник третьего крестового похода

Сентябрь 
 11 сентября —  — епископ Уинчестера (1189—1204)

Октябрь 
 21 октября — Роберт де Бомон, 4-й граф Лестер — граф Лестер (1190—1204)

Ноябрь 
 28 ноября — Гиг III де Форе — граф Форе (1199—1204)

Декабрь 
 13 декабря — Маймонид — выдающийся еврейский философ и богослов — талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи, кодификатор законов Торы. Духовный руководитель религиозного еврейства как своего поколения, так и последующих веков.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — один из «семи святых Марракеша»
 Ал-Битруджи — арабский астроном
 Алан Фиц-Уолтер — лорд-стюард Шотландии (1177—1204)
 Гуго II де Сент-Омер — титулярный князь Галилеи (1187—1204)
  — граф Файф (1154—1204)
  — епископ Пуатье (1162—1181), архиепископ Лиона (1181—1193)
  — марокканский математик и поэт 
 Имре — король Венгрии (1196—1204)
  — епископ Ратцебурга (1179—1180), первый князь-епископ Ратцебурга	(1180—1204), святой римско-католической церкви.
 Кулин — бан Боснии (1180—1204), вассал Византии, затем Венгрии, возможный основатель бонийского государства
 Мирошка Несдинич — новгородский посадник (1189—1204).
  — маршал Франции (1202)
 Олег Святославич — князь лопасненский (1176), вирский (1185), стародубский (с 1190), возможно княжил в Новгороде-Северском в 1198—1202 годах и в Чернигове в 1202—1204 годах.
  — патриарх Аквилеи (1195—1204)
 Роберт II де Бомон — последний граф де Мёлан (1166—1204) до присоединения к домену королей Франции
 Рукн ад-дин Сулейман-шах — Султан Рума {1196—1204)
  — епископ Чичестера (1180—1204)
 ал-Малик ал-Адил Джалал ад-Дунийа ва-д-Дин Фарибурз ибн Афридун — ширваншах из династии Кесранидов (1200—1204)
 Фаррухзад ибн Минучихр — ширваншах из династии Кесранидов (1204)
 Фудзивара-но Тосинари — выдающийся японский поэт
 Элеонора Савойская — дочь графа Гумберта III Савойского из Савойского дома, маркграфиня-консорт Монферрато (1197—1204), жена Бонифация I Монферратского

См. также 
 Список умерших в 1203 году
 Список умерших в 1205 году

1204